Сезон 1957–1958 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 15 вересня 1957 та 21 квітня 1958 року. Став 27-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 16 команд, у тому числі 2 команди, які попереднього сезону підвищилися у класі з Сегунди. За результатами сезону 14 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, а два найгірші клуби вибули до Сегунди.

Переможцем турніру став мадридський «Реал», який здобув свій шостий трофей національної першості. Головним конкурентом «королівського клубу» у боротьбі за золоті нагороди національної першості була інша мадридська команда, «Атлетіко», яка врешті-решт фінішувала другою, відставши від чемпіонів на три очки.

Підсумкова турнірна таблиця

Динаміка турнірного становища

Бомбардири 
Найкращими бомбардирами Прімери сезону 1957—58 стали відразу три гравці, що забили протягом турніру по 19 голів.

Найкращі бомбардири сезону:

Чемпіони 
Футболісти «Реала» (Мадрид), які протягом турніру були гравцями основного складу:
 Рохеліо Домінгес
 Хосе Сантамарія 
 Анхель Атієнса 
 Рафаель Лесмес
 Хосе Саррага  
 Раймон Копа 
 Хуан Сантістебан
 Альфредо Ді Стефано 
 Франсиско Хенто
 Ектор Ріал  
 Рамон Марсаль

Тренер: Луїс Карнілья.

Примітки

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1957–58 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1957–58 на bdfutbol.com  

1957-58
1958 у футболі
1957 у футболі